Милошевићи могу бити:
 Милошевић, презиме

насеља:

 Милошевићи (Плужине), насеље у општини Плужине, Црна Гора
 Милошевићи (Шавник), насеље у општини Шавник, Црна Гора
 Милошевићи (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, Босна и Херцеговина

Види још 
 , мушко име
 Милошево, вишезначна одредница